Kochi se poate referi la:

 Kochi, un oraș în India.
 Prefectura Kōchi, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Kōchi, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Kōchi.
 Regatul Kochi.